een afwezigheid van rust, vaak maatschappelijk van aard, bijvoorbeeld
 een opstand
 een revolutie
 onrust (psychologie), een rusteloze gemoedstoestand
 onrust (uurwerk), een onderdeel van een uurwerk
 Onrust (eiland), een eiland  van Indonesië
 onrustvlinder, een vlindersoort
 Onrust (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit ca. 1990
 Onrust (schip, 2009), een Nederlands schip uit de zeventiende eeuw
 Onrust (zandplaat), zandplaat bij Beveland en Texel
 Onrust (Djinn), een strip van Ana Miralles en Jean Dufaux in de Djinn-reeks

Zie ook 
 De Onrust (Oude Pekela), een korenmolen in Oude Pekela
 De Onrust (Muiderberg), een poldermolen in Muiderberg
 Nieuw Onrust, een Groningse eendenkooi
 Onrustpolder, een voormalig waterschap in Zeeland